Kaštel je lahko:
 Kaštel (Istra, Hrvaška)
Kaštel, Piran, predel Pirana
Kaštel Dežanovački (Hrvaška)
 Kaštel Gomilica (Hrvaška)
 Kaštel Kambelovac (Hrvaška)
 Kaštel Lukšić (Hrvaška)
 Kaštel Novi (Hrvaška)
 Kaštel Stari (Hrvaška)
 Kaštel Sućurac (Hrvaška)
 Kaštel Štafilić (Hrvaška)
 Kaštel Žegarski (Hrvaška)

Glej tudi 
 Kaštelir
 Kaštelir–Labinci